Robert Vikestad (1983. december 15. –) norvég labdarúgócsatár.

Források 
Robert Vikestad adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1983-ban született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
Nagyon rövid sportcikkek